Пак Хан Бёль (, род. 17 ноября 1984 года в Сеуле, Республика Корея) — южнокорейская актриса и модель.

Биография 
Будучи студенткой школы искусств Анян, Пак опубликовала в интернете свои фотографии, став онлайн знаменитостью из-за её близкого физического сходства с актрисой Чон Джи Хён. В 2003 году дебютировала в фильме ужасов «Шёпот стен 3».

16 декабря 2011 года Пак Хан Бёль провела встречу в ресторане в Итхэвоне по поводу выпуска книги о своей жизни «Park Han Byul’s Tip Story».

В 2002—2014 годах встречалась с корейским певцом . В 2011 году речь шла о свадьбе, но в итоге она не состоялась. В декабре 2014 года было распространено заявление, что пара рассталась.

24 ноября 2017 года появилась информация, что Пак в 2017 году вышла замуж, имя мужа не раскрывалось. 30 апреля 2018 года Пак родила сына.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты